Bakar peut désigner:
 Bakar, une ville de Croatie ;
 Bakar  de Karthli, un prince géorgien ;
 Bakar, un rappeur français ;

Patronyme 

 Djamel Bakar, footballeur français
 Ibor Bakar, footballeur comorien, frère de Djamel Bakar
 Siti Nurbaya Bakar (née en 1956), femme politique indonésienne